Drechsel är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Christian Fredrik Drechsel (1854-1927), dansk sjöofficer och fiskeriman
 Edmund Drechsel (1843-1897), tysk kemist

Tyska efternamn